Положенцев — фамилия; имеет женскую форму Положенцева.
 Положенцев, Дмитрий Дмитриевич (1928—2009) — российский астрофизик, доктор физико-математических наук.
 Положенцев, Михаил Иванович (1928—2013) — советский государственный деятель, председатель Челябинского городского исполнительного комитета в 1980—1984 годах.